Preah Khan Reach Svay Rieng Football Club ist eine kambodschanische Fußballmannschaft aus Svay Rieng, die in der höchsten Liga des Landes, der Cambodian League, spielt.

Erfolge 
 Cambodian League
 Meister: 2013, 2019
 Vizemeister: 2020, 2021
 Hun Sen Cup
 Sieger: 2011, 2012, 2015, 2017
 Finalist: 2008, 2016, 2019, 2021
 Binh Phuoc TV Cup
 Finalist: 2012, 2014

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Svay Rieng Stadium in Svay Rieng aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3000 Zuschauern.

Koordinaten:

Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2013

Saisonplatzierung

Liga

Hun Sen Cup

Weblinks 
 Eigene Homepage
 Preah Khan Reach Svay Rieng FC bei cambodianfootball.com
 Preah Khan Reach Svay Rieng FC bei transfermarkt.de
 Preah Khan Reach Svay Rieng FC bei soccerway.com

Kambodschanischer Fußballverein
Provinz Svay Rieng